Peter Giles ist der Name folgender Personen:

* Peter de Giles (* 1927), britischer Ruderer
 Peter Giles (Sänger) (* 1939), britischer Sänger (Countertenor) und Musikwissenschaftler
 Peter Giles (Rockmusiker) (* 1944), britischer Rockmusiker
 Peter Giles (Kanute) (* 1970), kanadischer Kanute
 Peter Giles (Schauspieler) (* 1971), kanadischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Peter Gilles